Classe Colossus (nave da battaglia 1882)
 Classe Colossus (nave da battaglia 1910)
 Classe Colossus (portaerei)